Coryneopsis är ett släkte av svampar. Coryneopsis ingår i familjen Amphisphaeriaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Kolkärnsvampar
Coryneopsis